Gaio Sallustio Crispo può riferirsi a tre personaggi della storia romana appartenenti alla gens Sallustia:
Gaio Sallustio Crispo – storico e politico romano, il più famoso di questo nome
Gaio Sallustio Crispo – figlio adottivo del precedente e cortigiano di Augusto e Tiberio
Gaio Sallustio Crispo Passieno – figlio adottivo del precedente e console romano